Bily, Bíly oder Bílý ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Bíly (1931–2009), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Barbara Bily (* 1982), deutsche Schauspieldramaturgin
 Josef Bílý (1872–1941) tschechoslowakischer General
 Karin Bily (* 1957), österreichische Architektin
 Laurence Bily (* 1963), französische Sprinterin
 Lothar Bily (* 1952), deutscher Salesianer Don Boscos, römisch-katholischer Geistlicher und Theologe

Siehe auch:
 Billy
 Billi
 Billie
 Bílý Potok